Гехи — топоним:
 Гехи — село в Урус-Мартановском районе Чечни.
 Гехи — река в Чеченской республике.
 Гехи — река в Армении, левый приток Вохчи.
 Гехи-Ам — озеро в Ачхой-Мартановском районе (Галанчожском районе) Чеченской республики.
 Гехи-Чу — село в Урус-Мартановском районе Чечни.